Ready to Go puede refererise a:

 «Ready to Go», canción de Limp Bizkit
 «Ready to Go», canción de Republica
 «Ready to Go (Get Me Out of my Mind)», canción de Panic! at the Disco